Пётр Оре́хов:
 Орехов, Пётр Григорьевич (1907 — до 1973) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, председатель Алма-Атинского горисполкома.
 Орехов, Пётр Иванович (1914—1981) — советский военнослужащий, гвардии майор бронетанковых войск, Герой Советского Союза.